Новослободское:

 Новослободское — посёлок, Путивльский район, Сумская область, Украина.
 Новослободское сельское поселение — муниципальные образования (сельское поселение) в России.